Morrisville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Morrisville (Canada)
 Morrisville (Missouri)
 Morrisville (New York)
 Morrisville (North Carolina)
 Morrisville (Bucks County, Pennsylvania)
 Morrisville (Greene County, Pennsylvania)
 Morrisville (Vermont)